Macreightia ovalifolia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av George Henry Kendrick Thwaites. Macreightia ovalifolia ingår i släktet Macreightia och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
ovalifolia